

Patronyme 
 Jean-Baptiste Ogée (1728-1789), est un ingénieur géographe français du .
 François-Jean-Baptiste Ogée (1760-1845), fils du précédent, est un architecte français du .

Noms d'artiste 

 Ogee, de son vrai nom Océane Guichard (née en 2003), chanteuse française

Toponymie 
 La rue Ogée est une voie située dans le centre-ville de Nantes, en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme